

Cinema 
 Tomorrow's World – episodio del serial cinematografico Buck Rogers del 1939

Musica 
 Tomorrow's World – singolo degli Ugly Kid Joe del 1995
 Tomorrow's World – album degli Erasure del 2011
 Tomorrow's World – singolo di Matthew Bellamy del 2020

Televisione 
 Tomorrow's World – serie televisiva della BBC